Институт почвоведения и агрохимии СО РАН — институт Сибирского отделения Российской академии наук, организованный в 1968 году. Расположен в городе Новосибирске.

Общие сведения 
Основными направлениями деятельности института являются:
 инвентаризация почв Сибири, 
 выявление закономерностей почвенного покрова, 
 описание процессов трансформации почвенного покрова, 
 определение продуктивности фитоценозов на разных типах почв и др.

История 
Институт основан 9 октября 1968 года. 

15 мая 2008 года в новосибирском Академгородке построен новый пятиэтажный административно-лабораторный корпус ИПА СО РАН.

Структура 
 Лаборатория географии и генезиса почв
 Лаборатория почвенно-физических процессов
 Лаборатория рекультивации почв
 Лаборатория агрохимии
 Лаборатория биогеохимии
 Лаборатория биогеоценологии.

Дирекция 

 1968—1986 — Роман Викторович Ковалёв, доктор сельскохозяйственных наук.
 1986—2006 — Ильяс Мамедович Гаджиев, член-корреспондент РАН.
 2006—2015 — Константин Станиславович Байков, доктор биологических наук.
 2015—наст. время — Александр Иванович Сысо, вр.и.о. директора, доктор биологических наук.
 Андроханов Владимир Алексеевич, заместитель директора по науке, доктор биологических наук.

Научный состав института 
В институте работают 20 докторов наук и 28 кандидатов наук.

См. также 
 Почвенный институт имени В. В. Докучаева
 Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Института почвоведения и агрохимии СО РАН.  // issa-siberia.ru

Институты РАН
Сибирское отделение РАН
Новосибирский Академгородок
Наука в Новосибирске
Химические институты
Институты АН СССР
Почвоведение
Агрохимия